Roloffseck bezeichnet:
 Burg Rolandseck im Stadtteil Rolandswerth von Remagen, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Roloffseck, bis 1938: Warkallen, Dorf im Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Dwinskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland